Hierotheos ist ein griechischer Männervorname.

Bedeutende Namensträger sind:
 Hierotheos (Märtyrer) (1. Jahrhundert), Märtyrer und Bischof von Athen
 Hierotheos (Ungarn) (um 952), orthodoxer Mönch in Konstantinopel und Missionsbischof in Ungarn
 Hierotheos (Mönch) (12. Jahrhundert), byzantinischer Mönch
 Hierotheos Vlachos (* 1945), orthodoxer Bischof und Metropolit von Nafpaktos und Theologe